Schneidmühle bezeichnet allgemein:

 eine Maschine zur Vorzerkleinerung und Homogenisierung von mittelharten bis weichen und elastischen Materialien, siehe auch Schneidmühle
 historisch eine Sägemühle, siehe Sägewerk

Schneidmühle bezeichnet im Speziellen:

Orte:
 Schneidmühle (Bad Bocklet), Einöde des Marktes Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schneidmühle (Bischofsheim in der Rhön), Einöde der Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schneidmühle (Burgpreppach), Einöde des Marktes Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Schneidmühle (Flachslanden), in dessen Weiler Kemmathen aufgegangener Ort im Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schneidmühle (Langfurth), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schneidmühle (Münchsteinach), Ortsteil der Gemeinde Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schneidmühle (Schollbrunn), Einöde der Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schneidmühle (Werbach), Wohnplatz in der Gemeinde Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siedlungsplätze:
 Schneidmühle (Bad Mergentheim), Siedlungsplatz in der Teilgemarkung von Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schneidmühle (Krautheim), Siedlungsplatz in der Stadtteilgemarkung Horrenbach von Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gemeindeschneidmühle
 Schneidemühl (Stadt in Westpreußen)
 Schneidemühle